La Coppa panamericana di pallavolo femminile 2008 si è svolta dal 30 maggio al 7 giugno 2008 a Tijuana e Mexicali, in Messico: al torneo hanno partecipato 12 squadre nazionali nordamericane e sudamericane e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Impianti

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A - Tijuana

Risultati

Classifica

Girone B - Mexicali

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finale 9º posto

Risultati

Finale 11º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Pallavolo nel 2008
Coppa panamericana di pallavolo femminile
Competizioni sportive a Tijuana